Seum peut faire référence à :
  (né en 1940), homme teddy Da Silva ;
  (1949-1998), acteur allemand ;
 , jeu vidéo de 2016 ;
 , village indonésien ;
 le , musée américain.

Voir aussi